Esta é uma lista dos planetas fictícios do universo do anime Patrulha Estelar.

Beemera 
Possui paisagem de savanas e selvas, sendo povoado por seres com a aparência de formigas e vespas.

Balan 
Planeta onde o exército de Deslock começou os ataques ao planeta Terra, fica exatamente na metade do caminho da Terra até os planetas Gamilon e Iscandar. Planeta vulcânico com enormes oceanos.

Gamilon 
Planeta de origem de Deslock (Desslar) e que possui atmosfera ácida devido a atividade vulcânica.

Originariamente Gamilon não suportava vida humana, mas há centenas de anos os "pele-azuis" do planeta Galman se aventuraram em Gamilon e estabeleceram uma colonia. Localizado na Nuvem de Magalhães (uma de duas pequenas galaxias que orbitam a via lactea) em um sistema estelar chamado Sanzar, localizado a 148.000 anos luz da Terra.

Iscandar 
Planeta de origem de Istarsha (Istasha) de Iscandar e é semelhante ao planeta Terra.

Ligações Externas 
http://www.memorychips.com.br/desenhosj11.htm

Patrulha Estelar
Planetas Patrulha Estelar